So Real (álbum)
 So Real: Songs from Jeff Buckley

Desambiguação